ЛСП может означать:

Персоналии:
 ЛСП — белорусский певец, рэпер.

Топоним:
 ЛСП — бывший населённый пункт в Казахстане.

Политические партии:
 Латвийская социалистическая партия
  (Египет)

Прочее:
 Лампа сигнализации пожара
 Ледостойкая стационарная платформа (ледостойкая самодвижущаяся платформа)

См. также 
 LSP